Соревнования по академической гребле на летних Олимпийских играх 1976 года в Монреале проходили на Олимпийском гребном канале острова Notre-Dame. В 1976 году впервые в соревнованиях по академической гребле были введены 6 дисциплин у женщин, а также четвёрка парная у мужчин.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Судьи 
Президент FISA —  , генеральный секретарь FISA —  Шарль Риоло.

Технический делегат FISA —  .

Жюри:
  Крис ван дер Плег
  Джон Лесли Гартон
  Хорас Дэвенпорт
  Евгений Кабанов
  Луи Патрико
  
  
  Ареф Фахми

Судейская комиссия:
  Ежи Борковский
  Шарль Жирар
  Уильям Кнехт

Техническая комиссия:
  
  
  Дэвид Казес
  Дэвид Маклеллан
  Эберхард Раппапорт
  Станислас Фонтейн
  Клаус Хес
  Ханс Ховальд

Судьи:

  
  Хью Перси Армстронг
  Абдалла Арруль
  Дитер Вендт
  Георге Гьюркэняну
  Патрисио Д’Хеа
  Эжен Жакус
  Жан Икар
  
  Луиджи Куриони
  Танос Куцикопулос
  Фриц Лекультр
  
  Джеральд Мартин
  Масаси Маэда
  Рудольф Мозер
  Гуннар Оби
  Удо Сейрмондт
  Эдвард Сингер
  
  
  Райко Стоянович
  
  Фред Флюкигер
  Хельмар Хазенёрль
  Дональд Хэмилтон
  Владимир Чернашкин
  Ханс-Густав Шуг
  
  Файез Якан

Факты 
 Будущий трёхкратный Олимпийский чемпион в одиночке  Пертти Карппинен на этих играх завоевал свою первую золотую медаль.

Примечания

Ссылки 
 Rowing at the 1976 Montréal Summer Games | Olympics at Sports-Reference.com 
World Rowing - Official Website
 W8+ 1976